Louis von Zerbst ist der Name folgender Personen:

* Louis von Zerbst (Politiker, 1737) (1737–1814), Regierungschef von Waldeck-Pyrmont
 Louis von Zerbst (Politiker, 1771) (1771–1853), waldeckischer Rittergutsbesitzer und Landstand